Агва Санта II има више значења:
 Агва Санта II (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Санта II (Амозок), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику